Kozina (mięso)
 Kozina – dwuwierzchołkowe wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w zachodniej części pasma Gór Suchych
 Kozina – wieś na Ukrainie w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Kozina – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskiego, w rejonie tyśmienickim 
 Kozina – wieś w Słowenii, w gminie Hrpelje-Kozina

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Kozina – część miasta Wolbrom
 Kozina – część wsi Podgaje w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Kozina – część wsi Donatkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka

Ludzie noszący nazwisko Kozina 
 Irma Kozina
 Jan Kozina

Zobacz też 
 Strażnica KOP „Kozina”
 Gmina Hrpelje-Kozina